Татьяна Моногарова (род. 16 февраля 1967) — российская оперная певица, сопрано.

Биография 
Татьяна родилась в Москве, Россия 16 февраля 1967 года. До 1989 года обучалась пению на факультете музыкального театра в ГИТИСе (ныне Российская академия театрального искусства). Преподавателем по классу вокала была Тамара Янко. После обучения начала выступать на сцене оперных театров, в большинстве играла романтические роли, благодаря хрупкому телосложению, мягкому голосу и характеру. Самые популярные и успешные роли, такие как Татьяна, Лиза, Дездемона и Мими.

Карьера 
Оперная карьера началась сразу после окончания учёбы: в 1989—1991 годах была солисткой театра «Геликон-опера», а в 1991—2001 годах солировала в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И Немировича-Данченко.

Международная карьера началась с премьеры оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Соломинского, где Татьяна исполнила Маргариту. Премьера состоялась во время гастролей в Германии под руководством Михаила Юровского. После успешного выступления её пригласили на роль Ксении в фильме «Фениче». Фильм Бориса Годунова вышел в 1995 году, однако всемирную популярность и приглашения на выступления подарила роль Татьяны в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин», где она интерпретировала Татьяну Ларину. Сотрудничала также и с такими известными дирижёрами, как Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Марк Эрмлер, Марк Горенштейн, Гинтарас Ринкявичюс, Луи Лангре, Тадеуш Войцеховский и др.

Гастролировала в Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Израиле, Словении, Латвии, США, Бразилии.

Репертуар и ангажемент

Популярный репертуар 
 Маддалена («Маддалена» С. Прокофьева)
 Маргарита («Фауст» Ш. Гуно)
 Лауретта («Джанни Скикки» Дж. Пуччини)
 Лия (кантата «Блудный сын» К. Дебюсси)
 Заглавная партия («Иоланта» П. Чайковского)
 Оксана («Черевички» П. Чайковского)
 Заглавная партия («Боярыня Вера Шелога» Н. Римского-Корсакова)
 Царевна («Кащей Бессмертный» Н. Римского-Корсакова)
 Царевна-Лебедь («Сказка о Царе Салтане» Н. Римского-Корсакова)
 Красавица («Отравленный сад» А. Шапошникова)

Примечания

Ссылки 

Оперные певцы и певицы России